Москаль — українське прізвище, за етимологією ймовірно походить від неформальної назви росіян Москаль. Починаючи з середини XVI ст. литовські документи на території Подніпров'я починають фіксувати прізвище «Москаль» та його похідні («Москаленко», «Москальчук», тощо).

Носії прізвища Москаль 
 Москаль Геннадій Геннадійович  (нар. 1950)  — український політик 
 Москаль Казімеж (, 1967) — польський футболіст і футбольний тренер
 Москаль Роберт Михайло  (1937—2022)  — український греко-католицький єрарх
 Москаль Павло Михайлович (нар. 1981)  — український актор

Див. також 
 Москаль
 Москаленко

Українські прізвища